Purk ist der Name folgender Orte:

 Purk (Gemeinde Kottes-Purk), Katastralgemeinde von Kottes-Purk, Niederösterreich
 Purk (Moorenweis), Ortsteil von Moorenweis, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern

Purk ist der Familienname folgender Person:
 Erich Purk (geb. Vinzenz Purk; 1939–2017), deutscher Ordensgeistlicher

Siehe auch:
 Burk (Begriffsklärung)